Лабадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гия Лабадзе (род. 1973) — грузинский регбист.
 Ираклий Лабадзе (род. 1981) — грузинский теннисист и теннисный тренер.